Die Saison 2008–09 der Äthiopischen Premier Liga war eine der Saisons mit den meisten Zuschauern seit ihrer Etablierung im Jahre 1944.

Insgesamt traten 16 Teams in diesem Fußballwettbewerb an, doch die Saint-George SA verteidigte ihren Titel als Landesmeister zum insgesamt 22. Mal. Die äthiopische Saison begann am 22. November 2008 und endete 2009.

Tabelle und Ergebnisse

Liga-Table 2008–2009 

||CAF Champions League 2010
||CAF Confederation Cup 2010
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||Abstieg zur ZweitenÄthiopischen Division
|}
 (M)= Meister, (A)= Ausstieg, Ges = Spiele gespielt; Gew = Spiele gewonnen; U = Spiele unentschieden; V = Spiele verloren; TG = Tore geschossen; TE = Tore eingesteckt; ± = Tor-Differenz; Pts = PunkteQuelle: ethiofootball.com

Teams und Stadien

Einzelnachweise 

2008 09
Fußballsaison 2008/09